De Coppa Italia 1996–1997 was de 48ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 24 augustus 1996 en eindigde op 29 mei 1997 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Romeo Menti in Vicenza onder leiding van scheidsrechter Stefano Braschi. De beker ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar Vicenza, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor SSC Napoli.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1996/97
 Serie B 1996/97

Bekervoetbal 1996/97
1997